Elektrokardiogram
 Kardiogram – polski film fabularny z 1971 roku